Террі Йорат (1950) — валлійський футболіст
 острів Йорат () — острів на річці Південний Саскачеван